Mizuna puede referirse a:
El nombre común de la planta Brassica rapa subsp. nipposinica.
El nombre común de la planta Brassica juncea var. japonica.